Cerovica est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Cerovica, un village situé dans la municipalité de Neum, dans le canton d'Herzégovine-Neretva et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Cerovica, un village situé dans la municipalité de Novi Grad et dans la République serbe de Bosnie ;
Cerovica, un village situé dans la municipalité de Stanari et dans la République serbe de Bosnie ;
en Croatie
Cerovica, une localité située dans la municipalité de Samobor, Comitat de Zagreb ;
en Serbie
Cerovica, un village situé dans la municipalité de Kučevo, district de Braničevo ;
Cerovica, un village situé dans la municipalité de Sokobanja, district de Zaječar.